Секс:
 Секс — половые отношения у людей и животных.
 Секс как акт.
 «Секс» — книга Мадонны.
 SEX — второй студийный альбом российской поп-группы «Винтаж».
 Sex — третий студийный альбом украинской группы «Lюk».
 Секс — американская драма режиссёра Фреда Нибло 1920 года.
 Секс на пляже — коктейль.
 Sex (концертный тур).
 Секс-кукла
 Секс-игрушки
 Секс-музей
 Секс-символ
 Секс-контроль — песня
 Секс-кинотеатр
 Секс-контроль в спорте
 Секс-комедия в летнюю ночь — фильм
 Секс-торговля
 Секс-туризм
 Секс-туризм на Украине